Kabinett Barschel bezeichnet zwei Landesregierungen von Schleswig-Holstein unter Uwe Barschel:
 Kabinett Barschel I, 1982–1983
 Kabinett Barschel II, 1983–1987